— японская студия анимации и компьютерной графики, располагавшаяся в Токио. Компания выпускала анимационные фильмы и сериалы, занималась производством спецэффектов и звуковых эффектов в аниме, фильмах, телепередачах, рекламных роликах. Её возглавлял  до своей смерти в июле 2010 года.

Партнёрами студии были компании NHK, Nippon Television, Tokyo Broadcasting System, Fuji Television, TV Tokyo, Yomiuri TV, Kansai TV, Mainichi Broadcasting System, Warner Bros., Toho, Toei, Sanrio, Pony Canyon, Toshiba EMI, King Records, Shogakukan, Kodansha, Shueisha, Gakken, Dentsu, Sega, Capcom, Sony Computer Entertainment и другие.

История 
Group TAC была основана в марте 1968 года группой аниматоров, ушедших из Mushi Production, среди которых были Ацуми Тасиро, композитор Исао Томита и Гисабуро Сугии. Сам Тасиро был звукорежиссёром, в частности, ранее он принимал участие в работе над To-y (1987), Astro Boy (1964), Panda Kopanda (1973) и другими аниме. Поначалу Group TAC занималась, в основном, звуковыми спецэффектами. Гисабуро Сугии впоследствии стал известнейшим режиссёром аниме. 

На студии были сняты такие успешные аниме, как Manga Nihon Mukashi Banashi, Night on the Galactic Railroad, Touch, Blame!, Those Who Hunt Elves. Кроме того, Group TAC было сделано аниме Arashi no Yoru, номинировавшееся на премию Японской академии в 2007 году. Доходы компании в те годы составляли 1,5 млн иен (18.2 млн $). Однако с падением популярности аниме-сериалов, предназначенных для трансляции по телевидению, и уходом спонсоров, доходы снизились до 590 млн иен в 2009 году. Компания пыталась сохранить кредитоспособность за счёт выполнения новых контрактов и наёма дополнительных сотрудников, но после смерти Ацуми Тасиро это стало невозможным. 31 августа 2010 года было заявлено о банкротстве компании. Её долг составил около 600 млн иен (7 млн $), причём студия задолжала более чем 160 кредиторам: партнёрам, сотрудничавшим с ней компаниям и собственным сотрудникам.

Проекты

Примечания

Ссылки 
 

Упразднённые аниме-студии
Компании Токио